Jola är ett släkte av svampar. Jola (svamp) ingår i familjen Eocronartiaceae, ordningen Platygloeales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar